Mapperton (West Dorset)
 Mapperton (East Dorset)